Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing at All è l'undicesimo album in studio del cantautore inglese Passenger, pubblicato nel 2019.

Tracce

Collegamenti esterni